Slopestyle mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodnicy rywalizowali w dniu 18 lutego w Bogwang Phoenix Park.
Mistrzem olimpijskim został Norweg Øystein Bråten. Drugie miejsce zajął Amerykanin Nicholas Goepper. Na trzecim stopniu podium uplasował się Kanadyjczyk Alex Beaulieu-Marchand.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

Finały

Przypisy

Bibliografia  
 
 
 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018